Kamnica (Bytowski), een plaats in het Poolse district Bytowski, woiwodschap Pommeren
 Kamnica (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani in de NUTS-3-regio Osrednjeslovenska
 Kamnica (Maribor), een plaats in de Sloveense gemeente Maribor in de NUTS-3-regio Podravska